Rada Miasta Poznania IV kadencji (2002–2006)

 Przewodniczący: Grzegorz Ganowicz
 Wiceprzewodniczący: Krzysztof Mączkowski

Lista radnych

Przypisy

Bibliografia 
 Radni Miasta Poznania od 2002 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Przewodniczący Rady Miasta od 2002 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 Uchwały Rady Miasta od 2002 w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania
2002 w Poznaniu
2003 w Poznaniu
2004 w Poznaniu
2005 w Poznaniu
2006 w Poznaniu